Qili Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qili (socken i Kina, Hunan), 
 Qili (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar